Lagoon Island steht für:

 Lagoon Island (Antarktische Halbinsel), Insel der Léonie-Inseln vor der Antarktischen Halbinsel
 Lagoon Island (Houtman-Abrolhos), Insel der Pelsaert-Inseln im Indischen Ozean
 Lagoon Island, anderer Name von Vahitahi, Atoll im Tuamotu-Archipel im Pazifischen Ozean